Faith:

 Faith — альбом The Cure.
 Faith — альбом Джорджа Майкла.
 Faith — альбом Фейт Эванс.
  — альбом Фейт Хилл.
 «Faith» — сингл Джорджа Майкла.
 «Faith» — песня Стиви Уандера.

См. также 
 Фейт